Illes Wake, illes a l'Oceà Pacífic
 Finnegans Wake, novel·la de James Joyce 
 Nancy Wake (1912, Wellington, Nova Zelanda - 2011, Londres), espia britànica durant la Segona Guerra Mundial
 Districte de Wake districte japonès a la Prefectura d'Okayama
 Wake (vila) vila japonesa al districte del mateix nom